Буше́ — французская фамилия. Известные носители:

Фамилия 
 
 Буше, Альфред (1850—1934) — французский скульптор.
 Буше, Андре (род. 1967) — актёр-карлик, «обитатель» Форта Боярд (Паспарту (Деде, Жак)).
 Буше, Андре дю (1924—2001) — французский поэт.
 Буше, Барбара (род. 1944) — итальянская актриса, известная по фильму «Казино Рояль» 1967 года.
 Буше, Брайан (род. 1977) — американский хоккеист, вратарь.
 Буше, Гаэтан (род. 1958) — канадский конькобежец.
 Буше, Даниэль (род. 1971) — канадский автор-исполнитель.
 
 Буше, Жерар (род. 1960) — французский футболист и тренер.
 Буше, Жорж (1895—1960) — канадский хоккеист, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Оттава Сенаторз».
 Буше, Захари (род. 1992) — французский футболист, вратарь.
 Буше, Карл Давид (1809—1881) — немецкий ботаник, садовник, инспектор Ботанического сада Берлина.
 Буше, Крис (род. 1993) — канадский баскетболист.
 Буше, Кэндис (род. 1983) — южноафриканская фотомодель.
 Буше, Луи-Андре-Габриэль (1759—1842) — французский художник.
 Буше, Мари-Жанна (1716—1796) — французская художница.
 Буше, Микаэль (род. 1987) — французский футболист.
 Буше, Петер Карл (1783—1856) — немецкий ботаник и садовник.
 Буше, Поль (Paul Bouchet, 1897—1979) — французский Великий Друид и писатель, автор «Тайны Перрьер-ле-Шен» (Le mystère de Perrière-les-Chênes).
 Буше, Рид (род. 1993) — американский хоккеист.
 Буше, Франсуа (1703—1770) — французский живописец.
 Буше, Фрэнк (1901—1977) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».
 Буше, Хайнц (род. 1951) — немецкий бобслеист.
 Буше, Эдвард (1852—1918) — американский физик и педагог.
 Буше, Элоди (род. 1973) — французская актриса.

Составные фамилии 
 Буше-Леклерк, Огюст (1842—1923) — известный французский историк, член Академии надписей.
 Буше де Перт, Жак (1788—1868) — французский археолог, один из основателей научной археологии.

Прочее 
 Буше — пирожное.

См. также 
 Буш